Használt telefonfővonalak száma: 700 (2002)
 Mobiltelefon-szolgáltatás nem működik az országban
 Telefonrendszer
 általános értékelés: van igény a helyi távközlésre
 országon belül: rádiótelefon-összeköttetés a szigetek között
 nemzetközi: az ország hívókódja 688. A kapcsolatot műholdak biztosítják.
 Ugyanaz a rádióállomás ad FM és AM módokon, a Tuvalu Media Corporation
 Az országnak nincs helyi tévétársasága
 Egy internetszolgáltató működik az országban
 Az ország internetes legfelső szintű tartományi kódja a .tv
 internetezők száma: 1300

Tuvalu
Telefónia